Vejby Sogn henviser til flere artikler:
 Vejby Sogn (Gribskov Kommune) – et sogn i Gribskov Kommune og i Frederiksværk Provsti
 Vejby Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune og i Brønderslev Provsti
 Vejby Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Salling Provsti